Почётный гражданин Тамбовской области — почётное звание, являющееся высшей степенью признания заслуг гражданина перед Тамбовской областью и её населением.

Звание «Почётный гражданин Тамбовской области» присваивается за особые заслуги гражданина в общественной и государственной деятельности, выдающийся вклад в социально-экономическое и культурное развитие области, высокие достижения в сфере науки, культуры, производства, иной деятельности, способствующей развитию Тамбовской области, росту благосостояния населения Тамбовской области, повышению известности и авторитета Тамбовской области в Российской Федерации и за рубежом, а также за мужество и героизм, проявленные при выполнении служебного и гражданского долга.

Коваль Валерий Николаевич 
С 1992 года - исполняющий обязанности главы администрации города Тамбова.

Звание присвоено постановлением Тамбовской областной Думы от 17.07.1998 № 466 (посмертно).

Боборыкин Роман Федорович 

Основатель города Тамбова.
Звание присвоено постановлением Тамбовской областной Думы от 23.07.2003 № 554.

Державин Гавриил Романович 

Правитель (губернатор) Тамбовского наместничества.
Звание присвоено постановлением Тамбовской областной Думы от 23.07.2003 № 554.

Золотухин, Григорий Сергеевич 

Первый секретарь Тамбовского обкома КПСС в период с 1955—1966 гг.
Звание присвоено постановлением Тамбовской областной Думы от 19.07.2004 № 879 за большой вклад в восстановление хозяйства области в послевоенный период, высокие достижения области в социально-экономическом и культурном развитии.

Волков Иван Алексеевич 

Первый секретарь Тамбовского обкома ВКП(б) в период с 1942—1951 гг.
Звание присвоено постановлением Тамбовской областной Думы от 20.07.2005 № 1237 за большой вклад в восстановление хозяйства области в послевоенный период и умелое руководство областью.

Ледовских Анатолий Алексеевич 

Звание присвоено постановлением Тамбовской областной Думы от 26.06.2009 № 1509 за выдающийся вклад в социально-экономическое и культурное развитие области.

Чуканов Анатолий Дмитриевич 

Директор федерального государственного унитарного предприятия "Племенной завод «Пригородный» Тамбовского района.
Звание присвоено постановлением Тамбовской областной Думы от 26.06.2009 № 1509 за выдающийся вклад в социально-экономическое развитие области, высокие достижения в сельскохозяйственном производстве.

Логинов Николай Алексеевич 

Первый секретарь Тамбовского обкома ВКП(б), 1940—1942 гг.
Звание присвоено постановлением Тамбовской областной Думы от 30.06.2010 № 1855 за выдающиеся заслуги в руководстве областью в период с марта 1940 по июнь 1942 года.

Рогожкин Николай Евгеньевич 

Заместитель министра — главнокомандующий внутренними войсками Министерства внутренних дел Российской Федерации, генерал армии.
Звание присвоено постановлением Тамбовской областной Думы от 30.06.2010 № 1855 за выдающийся вклад в социально-экономическое и культурное развитие области.

Гречишников Анатолий Иванович 
Председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Борец» Сампурского района. С 1973 года является руководителем хозяйства.
Заслуженный работник сельского хозяйства России.

Звание присвоено постановлением Тамбовской областной Думы от 20.07.2012 № 543 за большой вклад в развитие и укрепление сельскохозяйственного производства области.

Гуров Александр Иванович 

Член региональной общественной организации "Тамбовское землячество"

Карев Владимир Николаевич 
Первый заместитель председателя Тамбовской областной Думы.
Звание присвоено постановлением Тамбовской областной Думы от 19.07.2013 № 896 за большой вклад в социально-экономическое развитие Тамбовской области и многолетнюю плодотворную законотворческую деятельность.

Зельдин Владимир Михайлович 

Народный артист СССР

Звание присвоено актеру 26 июня 2015 года постановлением Тамбовской областной думы «за выдающийся вклад в развитие культуры и искусства Тамбовской области».

Кулик Юрий Павлович 

Начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тамбовской области

Васнев Сергей Иванович (митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий) 

Глава Тамбовской митрополии, управляющий Тамбовской епархией

Сафонов Анатолий Михайлович 

Генеральный директор Ассоциации «Тамбовские строители»

Мищенко Сергей Владимирович 

Советник при ректорате Тамбовского государственного технического университета

Сафонов Виктор Никитович 

Член Тамбовской областной организации ветеранов, пенсионеров и инвалидов органов государственной безопасности

Аршанский Валерий Семёнович 

Заместитель генерального директора по творческой работе АО «Издательский дом «Мичуринск»

Кузнецов Александр Николаевич  

Директор «Центра по сохранению и использованию историко-культурного наследия Тамбовской области»

Плуталов Анатолий Тимофеевич 

Председатель комитета по законодательству Тамбовской областной Думы

Поповичев Александр Васильевич 

Директор Тамбовского областного «Центра развития народного искусства «Ивушка»»

Примечания 

Почётные граждане Тамбовской области
Награды Тамбовской области
Почётные звания субъектов Российской Федерации
Высшие государственные награды субъектов Российской Федерации
Списки:Тамбовская область